El término Sabanilla (y su plural Sabanillas) puede referirse a:

Especies 
 Epistreptus sabanilla, especie de la familia de los Diplopoda;
 Sabanilla ornata, especie de la familia de los Opiliones;

Topónimos

Colombia 
 Sabanilla, localidad del departamento del Atlántico, Colombia;
 Sabanilla, provincia de la República de la Nueva Granada;

Costa Rica 
 Sabanilla, distrito del cantón de Alajuela en la provincia de Alajuela;
 Sabanilla, distrito del cantón de Montes de Oca en la provincia de San José;
 Sabanillas, distrito del cantón de Acosta en la provincia de San José;
 Rincón de Sabanilla, distrito del cantón de San Pablo en la provincia de Heredia;

Cuba 
 Sabanilla, localidad de la provincia de Granma, Cuba;
 Sabanilla, un pequeño pueblo cerca de Paso de Cuba, Guantánamo, Cuba;
 Sabanilla, localidad de la provincia de Sancti Spiritus, Cuba;
 Sabanilla Ocho, localidad de la provincia de Granma, Cuba;

Ecuador 
 Sabanilla, río de Ecuador;

Filipinas 
 Sabanilla, localidad de la provincia de Pampanga, Filipinas;

México 
 Sabanilla, pueblo del estado de Chiapas, México;
 Sabanilla, municipio del estado de Chiapas, México;